Кубок Футбольної ліги 1978–1979 — 19-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге поспіль здобув «Ноттінгем Форест».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/14 серпня 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/15 серпня 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/16 серпня 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/16 серпня 1978

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 1978

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 1978

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 вересня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 1978

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 жовтня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 жовтня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 1978

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 1978

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 1978

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 листопада 1978

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 грудня 1978

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 січня 1979

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/30 січня 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/30 січня 1979

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1978–1979
1978 у футболі
1979 у футболі
1978 в англійському спорті
1979 в англійському спорті